Newth ist der Familienname von
 David Richmond Newth (1921–1988) war ein englischer Zoologe
 Eirik Newth, (1964) ist ein norwegischer Sachbuchautor, freier Schriftsteller und Übersetzer.